Hibbs ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti.

 Albert Roach Hibbs (1924—2003), ameriški fizik in matematik.
 James Kerr Hibbs (Jim Hibbs) (*1944), ameriški igralec bejzbola.
 Jesse John Hibbs (1906—1985), ameriški filmski in televizijski režiser.
 Harry Hibbs (1942—1989), kanadski glasbenik.
 Henry Edward Hibbs (Harry Hibbs) (1906—1984), angleški nogometaš.
 Loren Hibbs (*1961), ameriški igralec in trener bejzbola.
 Louis Emerson Hibbs, ameriški general.
 Robert John Hibbs (1943—1966), ameriški častnik.